2 miejscowości w Polsce: 
 Borucice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Borucice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza